Amarildo Aparecido de Oliveira (Rancharia, 6 de outubro de 1968) é jornalista, redator e político brasileiro. Nas eleições de 2008 elegeu-se vereador no município de Bauru, no Estado de São Paulo, pelo Partido Popular Socialista.

Apresenta o telejornal "Fala Cidade", pelo SBT Centro-Oeste Paulista. Em 2008, foi o vereador mais votado de Bauru.

Políticos do estado de São Paulo
Jornalistas de São Paulo
Naturais de Rancharia 
Apresentadores de telejornais do Brasil